Hrušky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hrušky (okres Břeclav)
 Hrušky (okres Vyškov)